Дегенерація (від  — «вироджуватися», «перероджуватися») — багатозначний термін, який стосується низки понять:

У біології та медицині 
 Дегенерація (в еволюції) — морфо-фізіологічний регрес, значне спрощення організації, пов'язане зі зникненням цілих систем, органів і функцій
 Дегенерація (в морфології) — поступові якісні зміни організму або його частин (органів, тканин, клітин)
 Дегенерація (в мікробіології) — ослаблення життєдіяльності культури одноклітинних організмів за несприятливих умов
 Дегенерація (в патології) — поступове руйнування, втрата функціональності частин тіла, органів, функцій у результаті хвороби та порушення кровообігу
 Дегенерація (в психіатрії) — психіатрична теорія XIX ст., яку розробив Бенедикт Морел.

У популярній культурі 
 «Дегенерація» — книга 1892 р., в якій Макс Нордау різко критикує т. зв. дегенеративне мистецтво та викладає через призму концепції дегенерації своє бачення окремих суспільних проблем Європи XIX ст.
 «Дегенерація» () — перший синґл з альбому «Point de Suture» французької співачки Мілен Фармер (18 серпня 2008 р.)

Див. також 
 Виродження

Посилання